Denis Côté (né en 1973) est un cinéaste québécois.
 Denis Côté (né en 1954) est un écrivain québécois.
 Denis Côté (né en 1950) est un accordéoniste québécois de musique traditionnelle.
 Denis Côté était le pseudonyme du tueur des Hells Angels, Yves Trudeau.